

Cinema 
Frontiers - Ai confini dell'inferno (Frontière(s)) – film del 2007 diretto da Xavier Gens

Musica 
Frontiers Records – etichetta discografica
Frontiers – album di Jermaine Jackson del 1978
Frontiers – album dei Journey del 1983
Frontiers – album di Jesse Cook del 2007

Altro 
 Frontiers Media SA – editore svizzero di riviste scientifiche con open access a revisione paritaria che si occupano di scienza, tecnologia, medicina ecc.